Erosion (von lateinisch erodere ‚abtragen‘) steht für:

 Erosion (Geologie), natürliche Abtragung von Gestein und Boden durch Wasser, Gletscher und Wind
 Erosion (Bildverarbeitung), morphologischer Prozess zur Segmentreduktion
 Erosion (Softwarearchitektur), Designentscheidungen der deskriptiven Architektur, die die präskriptive Architektur verletzen
 Erosion (Medizin), nässender, nicht blutender, nur das Epithel betreffender Substanzverlust der Haut oder Schleimhaut
 Erosion (Zahnmedizin), Verlust von Zahnhartsubstanz durch Säureeinwirkungen
 Erosion (Band), ehemalige deutsche Thrash-Metal- und Hardcore-Punk-Band aus Hamburg
 Erosion, in der Linguistik der Verlust an lautlicher Masse bei der Grammatikalisierung, siehe Grammatikalisierung #Erosion
 Bodenerosion, Abtragung von Boden durch Wind und Wasser im Zusammenhang mit der Landbewirtschaftung durch Menschen
 Elektroerosion, Erosion durch elektrischen Strom
 Erosionsverschleiß, abrasiver Verschleiß
 Funkenerosion, technisches Prinzip des abtragenden Fertigungsverfahrens
 Gewinnerosion, Verringerung des Gewinns eines Unternehmens
 Generosion, Verlust genetischer Vielfalt innerhalb einer Spezies
 Hornhauterosion, oberflächliche Verletzung, meist durch Fremdkörper, des Hornhautepithels

Siehe auch:
 Verwitterung
 Wertewandel